Aostalli je italské příjmení: 

 Giovanni Battista Aostalli – italský renesanční architekt
 Ulrico Aostalli de Sala (1525–1597) – jeho syn, renesanční architekt, činný v Praze